Die UK Championship 1996 war ein Snookerturnier, das vom 15. November in  bis 1. Dezember 1996 der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Zum dritten Mal in Folge gewann Stephen Hendry das Turnier. In einem rein schottischen Finale besiegte er John Higgins. Seit das Turnier ein Weltranglistenturnier wurde, wurde erst einmal über die volle Distanz gespielt, damals gewann ebenfalls Hendry gegen Steve Davis.

Preisgeld 
Zum zweiten Mal in Folge blieb das Preisgeld fast unverändert. Nur um wenige £ änderten sich einige Prämien, 70 £ mehr für die Plätze 65 bis 96 war noch die größte Veränderung.

Qualifikation 
441 angemeldete Spieler war die niedrigste Teilnehmerzahl in den sechs Jahren, in denen das Turnier für alle Spieler offen war. Nach dieser Saison wurde es wieder zurückgeführt auf eine beschränkte Teilnehmerzahl. Zwei Monate, vom 29. Juni bis 31. August, dauerte die Qualifikation in diesem Jahr.

Hauptturnier 
Das Hauptturnier mit den 64 qualifizierten Spielern fand ab 15. November statt.

Century-Breaks 
54 Century-Breaks bedeutete einen weiteren Anstieg für das Hauptturnier. Mit sieben Breaks von hundert oder mehr Punkten war Stephen Hendry zwar erneut bester Spieler, erreichte aber nicht seine Rekordwerte der Vorjahre.

Die Breaks während der Fernsehphase ab dem Achtelfinale sind kursiv dargestellt.

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Preston